Cruickshank är ett efternamn.

 Andrew Cruickshank (1907–1988), brittisk skådespelare
 Isaac Cruikshank (cirka 1756–1811), brittisk konstnär
 George Cruikshank (1792–1878), brittisk illustratör och karikatyrtecknare
 Ingeborg Hammarskjöld-Reiz, född Cruickshank (1909–1994), svensk arkitekt
 Kerstin Cruickshank (1913–1998), svensk gallerist och författare

Skotska efternamn
Svenska efternamn